Evropsko prvenstvo v atletiki 2012 je enaindvajseto Evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 27. junijem in 1. avgustom 2012 na Olimpijskem stadionu v Helsinkih, Finska. Na tekmovanju so tekmovali atleti iz petdesetih držav tekmovali v enaindvajsetih atletskih disciplinah.

Rezultati atletov

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Rezultati atletinj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Sodelujoče države 

 (4)
 (4)
 (5)
 (9)
 (4)
 (28)
 (22)
 (4)
 (26)
 (12)
 (11)
 (43)
 (10)
 (23)
 (64)
 (68)
 (5)

 (94)
 (2)
 (109)
 (28)
 (21)
 (6)
 (26)
 (12)
 (61)
 (22)
 (1)
 (24)
 (4)
 (2)
 (2)
 (6) 
 (1)

 (4)
 (35)
 (28)
 (57)
 (37)
 (28)
 (69)
 (1)
 (11)
 (12)
 (19)
 (70)
 (41)
 (27)
 (44)
 (70)

Medalje po državah

Zunanje povezave 

 

2012
Športne prireditve na Finskem
2012 v športu
Šport v Helsinkih